Ана́на — озеро на северо-востоке Камчатского края.

Название в переводе с коряк. аӈаӈ — «лекарственное растение».

Находится на территории Олюторского района Камчатского края, из озера вытекает река Таманваям.

Площадь зеркала 7,64 км², площадь водосбора 53,8 км².

Примечания 

Бассейн Берингова моря в Азии
Озёра Олюторского района